Boter-kaas-en-eieren, een spel voor twee spelers op een veld van 3 bij 3 hokjes
Tic Tac Toe (band), een Duitse popgroep